Jméno a příjmení Jiří Pešek má více nositelů:

 Jiří Pešek (* 1954) – český historik, profesor UK
 Jiří Pešek (filosof) (1929–2004) – český filosof, historik a překladatel
 Jiří Pešek (fotbalista) (1927–2011) – český fotbalový reprezentant a trenér
 Jiří Pešek (geolog) (* 1936) – český geolog a vysokoškolský pedagog